Die Abkürzung JDF steht für:

 Jamaica Defence Force, jamaikanische Streitkräfte
 Job Definition Format mit dem Teilgebiet Job Messaging Format (JMF)
 Junger Deutscher Film

JDF